Everything's Ducky – cortometraggio del 1934 diretto da Ben Holmes
Everything's Ducky – film del 1961 diretto da Don Taylor